Апте́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах разных государств.

Армения 
Улица Дехатан — улица в Ереване.

Белоруссия 
 Аптечная улица — улица в Гомеле.

Россия 
 Аптечная улица — улица в Зеленогорске, пригороде Санкт-Петербурга.
 Аптечная улица — улица в Самаре.
 Аптечная улица — улица в Саратове.
 Аптечная улица — улица в Смоленске.
 Аптечная улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Аптечная улица — улица в Запорожье.

Казахстан 
 Аптечная улица — улица в Алма-Ате.

Эстония 
Улица Аптееги — улица в Таллине

См. также 
 Аптечный переулок (Иваново).